! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 148001–148100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 148101–148200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 148201–148300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 148301–148400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 148401–148500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 148501–148600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 148601–148700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 148701–148800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 148801–148900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 148901–149000 [ editare]

Lista planetelor minore (148001-149000)